A03 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Torredembarra
A03 – Codice ECO con cui viene classificata la variante principale della partita Bird